Turku kan syfta på:

 Turku – finska namnet på Åbo
 Turku (robotbåt) – en robotbåt i den finländska marinen
 Turku Air – ett finländskt flygbolag
 Turku Radio – finländsk kustradiostation
 1496 Turku – en asteroid